Войтехи () — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Воропаевского сельсовета. Население — 55 человек (2019).

География 
Располагается на реке Голбица в 28 км северо-восточнее города Поставы. Деревня стоит у Трумпичского озера. Несмотря на то, что озеро зимой покрыто льдом, проход по нему жителями деревни не всегда безопасен.

Ландшафт у деревни в большей мере грядисто-холмистый, территория поросшая кустарником и редколесьем, вокруг находятся лесные массивы во многом заболоченные. В лесах растёт черника, брусника, клюква, голубика и грибы.

Железнодорожная станция Гуты находится в 4 км юго-западнее деревни.

Примечания

Літаратура 
 

Населённые пункты Поставского района